Зільберштейн Андрій Ілліч (1897—1984) — кандидат педагогічних наук, професор. Відмінник народної освіти УРСР.
 Ельза Зільберштейн — французька кіно-, телевізійна та театральна акторка.
 Зільберштейн Ілля Самойлович — літературний критик, літературознавець, мистецтвознавець, колекціонер, доктор мистецтвознавства.